ZOL – zakład opiekuńczo-leczniczy
 ZOL – dziewiąty album zespołu Breakout